Василий Логинов: Логинов, Василий Андреевич (1924—1999) — советский государственный и политический деятель, председатель Калининградского областного исполнительного комитета.
 Логинов, Василий Григорьевич (1921—1986) — Герой Социалистического Труда.